Frederik I van de Palts (1425-1467)
Frederik II van de Palts (1482-1557)
Frederik III van de Palts (1515-1576)
Frederik IV van de Palts (1583-1610)
Frederik V van de Palts (1596-1632)

Frederik I van Palts-Simmern (1717-1780)